Laena  — род жуков из семейства чернотелок (Tenebrionidae). Около 200 видов.

Распространение 
Евразия: от юго-восточной Европы через Кавказ и Среднюю Азию до Китая, Японии, Вьетнама и Малайзии. Большая часть видов описана из Китая (около 100).

Описание 
Мелкие бескрылые жуки-чернотелки, длина тела около 5 мм. Обитают в наземном лесном ярусе. Около 200 видов. Род был ревизован в 2001—2008 гг  немецким колеоптерологом Вольфгангом Шваллером (Dr. Wolfgang Schawaller; Staatliches Museum für Naturkunde, Штутгарт, Германия).

Систематика 
В составе рода:

  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Tibet)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
  (Киргизия)
  (Китай, Tibet)
  (Китай, Jiangxi, Fujian)
  (Китай, Hubei)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Tibet)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Guangxi)
  (Китай, Guizhou)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Tibet)
  (Китай, Jiangxi)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Tibet)
  (Китай, Yunnan/Sichuan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Shaanxi)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Hubei)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Jiangxi)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Sichuan)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Yunnan)
 Другие виды

Примечания

Литература 
 
 
 
 Schuster, A. (1916): Monographie der Coleopterengattung Laena Latreille. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien 66: 495—629; Wien.

Мохнатки
Роды жесткокрылых